Nedan följer en lista över personer som har varit guvernör i delstaten Vermont. Vermont blev delstat i USA 4 mars 1791. Innan dess var guvernör den titel som statschefen innehade i Republiken Vermont.

Se även
Vermont
Demokratisk-republikanska partiet
Federalistiska partiet
Whigpartiet
Demokratiska partiet
Republikanska partiet

 
Vermont